

Бяконтово — присілок, Митищинський міський округ, Московська область
 Бяконтово — присілок, Подольський міський округ, Московська область